Унгава:

 Унгава — півострів на північному сході Канади
 Унгава — затока на північному сході Канади